Daniela Iraschko-Stolz (Eisenerz, 21 november 1983) is een Oostenrijkse schansspringster. Ze vertegenwoordigde haar vaderland op de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji.

Carrière 
Iraschko maakte haar debuut in de Continentalcup, op dat moment het hoogste wedstrijdcircuit in het schansspringen voor vrouwen, in februari 2002 in Iron Mountain. In juli 2004 boekte ze in Park City haar eerste zege in de Continentalcup.

Tijdens de wereldkampioenschappen schansspringen 2009 in Liberec eindigde de Oostenrijkse op de vierde plaats. Op de wereldkampioenschappen schansspringen 2011 in Oslo veroverde Iraschko de wereldtitel. Op 4 februari 2012 boekte ze in Hinzenbach haar eerste wereldbekerzege.

Resultaten

Olympische Spelen

Wereldkampioenschappen

Wereldbeker 

Eindklasseringen

Wereldbekerzeges

Continentalcup 

Eindklasseringen

Continentalcupzeges

Externe links 
 
 

Oostenrijks schansspringer
Oostenrijks olympisch deelnemer